Cerkev svetega Kozme in Damijana je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Kozme in Damijana, Krka
 Cerkev sv. Kozme in Damijana, Kuzma